Cratere Charlier – cratere lunare
 Cratere Charlier – cratere su Marte